Шарлотта
 Луїза-Шарлотта Бранденбурзька
 Шарлотта Переллі